A 2022-es Classic Brugge–De Panne országúti-kerékpárversenyt március 23-án rendezték. A verseny a sorozat történetének 46., a 2022-es UCI World Tour 8. versenye volt.

Indulók

Végeredmény

Classic Brugge–De Panne